Шихан — поодинокий пагорб останець (сопка) на південно-західному Уралі

Шихан — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Шихан — присілок, Челно-Вершинський район, Самарська область

Див. також 
 Шихани (значення)